Медя́ница — от слова медь: медный, блестящий с медным отливом.

Названия животных 
 Медяница — безногая змеевидная ящерица медно-серого цвета, ломкая веретеница.
 Медяница (устар., нар.-поэт.) — народное название распространённой неядовитой змеи.
 Медяница — лесной персонаж уральских сказов Бажова, одна из многочисленных дочерей Великого Полоза.
 Грушевая медяница (Psylla pyri L.) — насекомое из семейства листоблошек (Psyllodea).
 Яблонная медяница — листоблошка, сосущее насекомое отряда равнокрылых (Psyllidae), вредитель плодовых культур.

Топонимы 
 Медяница () — село на Украине.

См. также 
 Медянка